

Geografia 
 Colombia
 Puerto Tejada – comune del dipartimento di Cauca
 Spagna
 Tejada – comune nella Comunità Autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alberto Tejada Noriega – ex arbitro di calcio e politico peruviano
 Daniel Tejada – giocatore di calcio a 5 guatemalteco
 Francisco Elías de Tejada – filosofo spagnolo
 Harold Tejada – ciclista su strada colombiano
 Justo Tejada – calciatore spagnolo, attaccante
 Luis Tejada – calciatore panamense, attaccante
 Miguel Tejada – ex giocatore di baseball dominicano
 Sebastián Lerdo de Tejada – politico messicano, presidente del Messico dal 1872 al 1876